Имени 26 Бакинских Комиссаров — название населенных пунктов:

Азербайджан 
 Имени 26 Бакинских Комиссаров — бывший посёлок городского типа в Нефтечалинском районе, в 1993 г. включен в состав посёлка Гасанабад.
 Имени 26 Бакинских Комиссаров (ранее Украинские Отруба) — до 1999 г. название села Абил Саатлинского района.

Туркмения 

Имени 26 Бакинских Комиссаров — до 2003 г. название посёлка Узбой в Балканском велаяте.